

События 
 По указу императрицы Елизаветы была издана тщательно исправленная церковно-славянская Библия, так называемая «Елизаветинская», текст которой был сверен с древним греческим переводом — Септуагинтой. Елизаветинскую Библию, почти без изменений, до сих пор употребляет Русская православная церковь.
 1751—1771 — Король Швеции Адольф-Фредерик.
 1751—1770 — Глава правительства Дании граф Бернсторф Старший.
 Афганцы подчинили весь Пенджаб.
 Маратхи наголову разбиты французами, превратившими Хайдерабад в своего вассала.
 Небольшой отряд сипаев и англичан неожиданно захватил столицу Карнатика Аркат.
 Разрушительное землетрясение на острове Гаити силой 6-7 баллов.
 Основан город Камень-на-Оби.

Наука

Музыка

Родились 
См. также: :Категория:Родившиеся в 1751 году
 4 декабря — Пиндемонте, Джованни, итальянский поэт и драматург.
Дата неизвестна
 Нильс Тресков — норвежский философ и писатель, основатель Университета Осло (умер в 1833).

Скончались 
См. также: :Категория:Умершие в 1751 году
 11 ноября — Жюльен Офре де Ламетри, французский врач и философ-материалист (род. 1709)

См. также